Het Aziatisch kampioenschap voetbal 1988 was de negende editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal en werd van 2 december tot 18 december 1988 in Qatar gehouden. Qatar (gastland) en Saoedi-Arabië (titelverdediger) waren rechtstreeks geplaatst.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

 (g) = gastland
 (t) = titelverdediger

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knockoutfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Eindstand

Doelpuntenmakers
3 doelpunten
  Lee Tae-Ho

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Muhsin Musabah (Tegen Qatar)

Externe link

Asian Cup
Voetbal in 1988
Voetbal in Qatar
Sportevenement in Qatar